Beacon puede hacer referencia a:

Ciudades de Estados Unidos
 Cold Spring (Kentucky), población en el estado de Kentucky.
 Cold Spring (Minnesota), población en el estado de Minnesota.
 Cold Spring (Nueva York), población en el estado de Nueva York.
 Cold Spring Harbor (Nueva York), aldea en el estado de Nueva York.
 Cold Spring (Wisconsin), población en el estado de Wisconsin.

Municipios de Estados Unidos
 Municipio de Cold Spring (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby
 Municipio de Cold Spring (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Phelps
 Municipio de Cold Spring (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lebanon

Otros usos
 Cold Spring Harbor, primer álbum de Billy Joel como solista.
 Laboratorio Cold Spring Harbor, laboratorio en el Estado de Nueva York.